Hugo Suringar (1834-1911), uitgever en broer van Willem Frederik Reinier Suringar
Willem Frederik Reinier Suringar (1832-1898), botanicus en vader van Jan Valckenier Suringar
Jan Valckenier Suringar (1864-1932), botanicus
Willem Hendrik Suringar (1790-1872), filantroop en broer van Gerard Tjaard Nicolaas Suringar
Gerard Tjaard Nicolaas Suringar (1804-1884), uitgever, vader van Rinse Willem Hugo en Willem Frederik Reinier Suringar
Gerard Conrad Bernard Suringar (1802-1874),  arts en hoogleraar in de geneeskunde
Wilhelmus Henricus Dominicus Suringar (1805-1895), classicus, filoloog
Lucas Johan Suringar (1847-1898), classicus, historicus